Day Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Day Building (Massachusetts), NRHP-Nr. 09000618
 Day Building (Oregon), NRHP-Nr. 78002310